Egentliga Finlands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Egentliga Finland.

Valkretsen har 17 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Sannfinländarna (4)
Ville Tavio
Vilhelm Junnila
Kike Elomaa
Mikko Lundén

Samlingspartiet (4)
Petteri Orpo
Ilkka Kanerva
Anne-Mari Virolainen
Saara-Sofia Sirén

Finlands Socialdemokratiska Parti (3)
Aki Lindén
Eeva-Johanna Eloranta
Katja Taimela

Vänsterförbundet (2)
Li Andersson
Johannes Yrttiaho

Centern i Finland (2)
Annika Saarikko
Esko Kiviranta

Gröna förbundet (1)
Sofia Virta

Svenska folkpartiet i Finland (1)
Sandra Bergqvist

Valkretsar i Finland